Nieder-Sulzbach steht für:
 den deutschen Namen der französischen Gemeinde Soppe-le-Bas im Département Haut-Rhin
 den deutschen Namen der französischen Gemeinde Niedersoultzbach im Département Bas-Rhin